Мирково () — община в Болгарии. Входит в состав Софийской области. Население составляет 2076 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Бенковски
 Брестака
 Буново
 Каменица
 Мирково
 Смолско
 Хвырчил

Общины Софийской области